La série SŽ 363 est une série de locomotives électriques 3 kV CC exploitées par les chemins de fer , SŽ.

Elles ont été construites entre 1975 et 1977 par le constructeur français Alsthom . Elles ont une disposition des roues typiquement Alsthom C′C′ avec des bogies monomoteurs . Elless partagent leur conception de carrosserie "Nez Cassé " avec les CC 6500 et NS Classe 1600, avec leur système électrique adapté pour la caténaire 3 kV DC développée en Italie. Leur carrosserie de style français distinctif leur a valu le surnom de « Brižita » ("Brigitte" en français) d'après l'actrice Brigitte Bardot.  La plupart des locomotives de la série 363 portent la livrée standard rouge et blanche de SŽ, mais la 363-005 a été repeinte dans la palette de couleurs d'origine jaune moutarde/marron/vert. 

Locomotive Alstom
Locomotive électrique 3000 V
Locomotive électrique de Slovénie
Locomotive C'C'